Рорис — фамилия. Известные носители:

 Рорис, Жоакин (1936—2018) — бразильский государственный деятель, губернатор Федерального округа (1988—1990, 1991—1994, 1999—2006) .
 Рорис, Сократис (в монашестве Серафим, род. 1929) — митрополит Каристийский.